

Prénom 
Iwao est un prénom notamment porté par :
 Iwao Takamoto (1925-2007), réalisateur américain de films d'animation d'origine japonaise ;
 Ōyama Iwao (1842-1916), prince et maréchal japonais ;
 Iwao Yamane (1976-), footballeur japonais.

Pseudonyme 

 Junko Iwao, de son vrai nom Junko Yamamoto (1970-), chanteuse japonaise.

Prénom japonais